Bublina má více významů a může označovat: 
 bublina – plynové těleso obklopené kapalinou nebo pevnou látkou
 ekonomická bublina – nadměrná reakce davu (skupiny) na podnět, např. v teorii pohybu cen cenných papírů, viz psychologická analýza
 úvěrová bublina
 sociální bublina – komunita bez výraznějšího kontaktu s lidmi mimo ni
 mediální bublina – rozšíření a zveličení informace v médiích
 bublina (komiks) – prostor pro textové zobrazení řeči či myšlenky v obrázku, zejména v komiksu
 tooltip – bublinová nápověda nebo informační bublina – prvek GUI, vysvětlující text s funkcí kontextové  nápovědy, který se objeví až po nadjetí myší na aktivní prvek, 
 Bublina (film) – film USA
 Bublina – jméno fiktivního psa ze Stínadelské trilogie